

Шендрень () — комуна у повіті Галац.
 Шендрень () — село у повіті Галац. Адміністративний центр комуни Шендрень.
 Шендрень () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Фрумушика.
 Шендрень () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Вікторія.

Шендрень () — село у Ніспоренському районі.